Капеллен:

 Капеллен — коммуна в Австрии.
 Капеллен — посёлок и коммуна в Бельгии.
 Капеллен — железнодорожная станция в коммуне Мамер на юго-западе от Люксембурга.

Персоналии 
 Капеллен, Теодор Фредерик ван (1762—1824) — голландский адмирал, барон.
 Капеллен тот ден Пол, Иоанн Дирк ван дер (1741–1784) –голландский политический деятель, барон.
 ван дер Капеллен, Годерт Александр Герард Филипп (1778—1848) — нидерландский государственный деятель, барон.